Blam steht für:

 Blam!, deutsche Fernsehserie (1985)
 Miša Blam (1947–2014), jugoslawisch-serbischer Jazzmusiker

BLAM steht als Abkürzung für:
 Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa, deutscher Verein zur Förderung der Erforschung von Flechten und Moosen 

Siehe auch:
 Blame
 Das Buch Blam, Roman von Aleksandar Tišma

Abkürzung